«Ним Олимпик» (, ), также известный по сокращённому названию «Ним» — французский футбольный клуб из города Ним. Основан 10 апреля 1937 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Стад де Костьере», вмещающем более 18 тысяч зрителей.

Выступает в Лиге 2, втором по силе дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

История 
Первый футбольный клуб в городе Ним был создан ещё в 1901 году под названием «Спортинг» 21-летним Анри Муньером, который вернувшись из Англии под влиянием увиденного решил организовать в родном городе футбольную команду. Сначала в новую команду приглашали играть только юных протестантов.

В 1935 году из-за финансовых затруднений спортивный клуб «Нимуа» прекратил существование. На его базе 10 апреля 1937 годв в другом районе города при поддержке местных предпринимателей был основан новый футбольный клуб «Ним Олимпик».

Наилучшим достижением клуба в высшей лиге французского футбола Лига 1 является второе место в сезонах: 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1971/72. В Кубке Франции они достигали финала в 1958, 1961, 1996 годах. Кроме того, победа в Лиге 2 в сезоне 1949/50 и вторые места в сезонах 1967/68, 1990/91, 2017/2018. В сезоне 2011/12, заняв первое место, команде удалось выиграть национальный чемпионат, что позволило вернуться в Лигу 2.

20 марта 2015 года Профессиональная футбольная лига Франции вынесла решение по делу бывшего президента «Нима» Жана-Марка Конрада, который подозревался в организации договорных матчей ради спасения команды от вылета в сезоне 2013/14. Бывшего главу команды признали виновным и отстранили от любой футбольной деятельности на семь лет. Владелец клуба Серж Каспарян получил 10-летнюю дисквалификацию. Саму команду приговорили к понижению в классе по окончании чемпионата. Спустя два месяца апелляционный комитет федерации футбола Франции принял решение о смягчении приговора и отмене понижения в классе. Новый сезон «Ним» начал с показателем «—8» в графе «очки».

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Франции
 Серебряный призёр (4): 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1971/72

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (2): 1949/50,  1990/91

Кубок Франции
 Финалист (3): 1957/58, 1960/61, 1995/96

Суперкубок Франции
 Финалист: 1958

Международные титулы 
Кубок Альп
 Обладатель: 1972
 Финалист (2): 1976, 1980

Выступление клуба в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
ФК «Ним»